Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Pam Shriver 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Pam Shriver (finale)
 Billie Jean King (quarti di finale)

 Virginia Ruzici (semifinali)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Barbara Potter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1981